Die LA Tennis Open Challenger 2009 waren ein Tennisturnier, das vom 23. bis 31. Mai 2009 in Carson stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Es war nach dem Home Depot Center USTA Challenger das zweite Turnier der Serie an selber Stelle.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Doppelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Carson (Kalifornien)